Bel Ami (bedrijf), een bedrijf gespecialiseerd in homo-pornografie
 Bel Ami (boek), een boek van Guy de Maupassant
Films gebaseerd op dit boek:
 Bel Ami (1939)
 Bel Ami (1955)
 Bel Ami (2012)